

Astronomia
 Wallach – cratere lunare
 6670 Wallach – asteroide

Persone
 Eli Wallach – attore statunitense
 Jochanan Wallach (Yochanan Vollach) – dirigente sportivo ed ex calciatore israeliano
 Otto Wallach – chimico tedesco
 Theresa Wallach – motociclista e scrittrice britannica